New Music é uma gravadora criada em 2005, no Rio de Janeiro. Pertence à Record Produções e Gravações empresa que já atua no mercado fonográfico há 23 anos.

A New Music já contou com grandes nomes em seu casting, como Netinho de Paula, Banda Catedral, Kim e Simony. Atualmente, a gravadora possui contrato artístico com a dupla Diego e Juninho e com o grupo Pique Novo,  além de ser responsável pela distribuição do DVD do grupo Katinguelê e da dupla Marcos & Belutti.

Artistas
 Pique Novo
 Diego & Juninho

Ligações externas
 Site Oficial

Gravadoras do Brasil
Subsidiárias do Grupo Record
Gravadoras fundadas em 2005